Кунпхо () — корейский топоним

 Кунпхо — город в провинции Кёнгидо (Республика Корея).
 Кунпхо — станция на Первой (Кёнбусон) линии Сеульского метрополитена в городе Кунпхо (Республика Корея).